Димитър Мишев може да се отнася за:
 Димитър Мишев (1856 – 1932), български публицист и политик
 Димитър Мишев (1933 – 2003), български радиоинженер